Квитки: топоним

Россия 
  Квитки ― деревня в Липецкой области

Украина 
 Квитки — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области Украины.

 Квитки — старый украинский (черкасский, слобожанский) дворянский род казачьего старшинского происхождения.
 Квитки Бел — белорусский электронный билетный оператор.